Speed Racer steht für:

 Speed Racer, eine Mangaserie
 Speed Racer (Achterbahnmodell), ein Achterbahnmodell
 Speed Racer (Film), ein Actionfilm